Marcin Białas (inżynier)
 Marcin Białas (pedagog)